Heteromastax är ett släkte av insekter. Heteromastax ingår i familjen Episactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Heteromastax